Ferguson nebo Fergusson je severské vlastní jméno:
 příjmení osob
 Adam Ferguson (1723– 1816), filosof, sociolog a historik skotského osvícenství
 Alex Ferguson (* 1941), skotský fotbalista a trenér
 Debbie Fergusonová-McKenzieová (* 1976), bahamská atletka, sprinterka
 Hannah Ferguson (* 1992), americká modelka
 George Fergusson (* 1955), britský vysoký komisař pro Nový Zéland a Samou, guvernér Pitcairnových ostrovů
 Christopher Ferguson (* 1961), americký vojenský pilot a astronaut
 Ian Ferguson (* 1952), novozélandský kajakář
 Jay R. Ferguson (* 1974), americký herec
 Jeremy Ferguson (* 1986), americký hudebník
 Jesse Tyler Ferguson (* 1975), americký herec a zpěvák
 John Pyper-Ferguson (* 1964), kanadský herec australského původu
 Maynard Ferguson (1928– 2006), kanadský jazzový trumpetista
 Miguel Atwood-Ferguson (* 19??), americký hudebník hrající na violu, housle a violoncello, aranžér a hudební producent
 Niall Ferguson (* 1964), britský historik skotského původu
 Rebecca Fergusonová (* 1983), švédská herečka
 Sarah Fergusonová viz Sarah, vévodkyně z Yorku 
 Shane Ferguson (* 1991), severoirský fotbalista
 Stacy Ann Ferguson (* 1975), americká zpěvačka viz Fergie

jiné významy
 Ferguson (Missouri), město v USA
 Massey Ferguson, kanadský výrobce zemědělských strojů